Koźliny (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Tucholski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Koźliny (Łódź), een plaats in het Poolse district Sieradzki, woiwodschap Łódź
 Koźliny (Pommeren), een plaats in het Poolse district Gdański, woiwodschap Pommeren